Ку́стов () — русская фамилия.

Кустов 
 
 
 Кустов, Валентин Иванович (1927—2002) — советский и российский онкохирург.
 Кустов, Виктор Павлович (1909—1939) — Герой Советского Союза.
 Кустов, Виталий Николаевич (1941—2000) — советский хоккеист.
 Кустов, Владимир (род. 1959) — российский художник-некрореалист, фотограф.
 Кустов, Иван Ильич (1924—2022) — Герой Советского Союза.
 Кустов, Игорь Ефремович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Кустов, Леонид Модестович (род. 1956) — советский и российский физикохимик.
 
 Кустов, Фёдор Михайлович (1904—1972) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.

Кустова

См. также 
 Кустоватов